Esistono più comuni francesi con questo nome

Verfeil nel dipartimento Alta Garonna
Verfeil nel dipartimento Tarn e Garonna